Big Ben steht für:
 Big Ben, die mit 13,5 t Gewicht schwerste der fünf Glocken des berühmten Uhrturms am Palace of Westminster in London
 Big Ben (Vulkan), Schichtvulkan auf der unbewohnten subantarktischen Insel Heard
 Big Ben (Pferd) (1976–1999), Pferd des kanadischen Springreiters Ian Millar

Big Ben ist der Spitzname folgender Personen:
 Roland Benschneider (* 1980), deutscher Fußballfunktionär und ehemaliger Fußballspieler
 Ben Roethlisberger (* 1982), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ben Wallace (Basketballspieler) (* 1974), US-amerikanischer Basketballspieler

siehe auch:
 Bigben Interactive, französische Unternehmensgruppe im Bereich Computerspiele, Konsolenzubehör, Audio- und Videosoftware